Медитеранске игре 2009. званично -{XVI}- Медитеранске игре () су одржане у Пескари у Италији, од 25. јуна до 5. јула 2009. На овом играма учествовало је 4.180 спортиста из 23 земље који су се такмичили у 28 спортова.

Земље учеснице 

  Албанија (151) 
  Алжир (116)
  Андора (13)
  Босна и Херцеговина (83)
  Грчка (391)
  Египат (70)
  Италија (452)

  Кипар (70)
  Либан (36)
  Либија (81)
  Малта (43)
  Мароко (129)
  Монако (15)
  Сан Марино (30)
  Сирија (60)

  Словенија (135)
  Србија (154)
  Тунис (129)
  Турска (332)
  Француска (359)
  Хрватска (153)
  Црна Гора (107)
  Шпанија (249)

Спортови 

  Атлетика
  Бициклизам
  Бокс
  Боћање
  Ватерполо
  Веслање
  Гимнастика
  Голф
  Дизање тегова

  Кајак и кану
  Карате
  Коњички спорт
  Кошарка
  Мачевање
  Одбојка
  Одбојка на песку
  Пливање
  Рвање

  Ритмичка гимнастика
  Рукомет
  Скијање на води
  Спортско једрење
  Стони тенис
  Стреличарство
  Стрељаштво
  Тенис
  Фудбал
  Џудо

Биланс медаља 

Од 23 земље учеснице медаље нису освајале: Андора и Либан

Референце

Спољашње везе 

 Званична интернет презентација Медитеранских игара 2009.
 Међународни комитет Медитеранских игара

Спорт у 2009.
2009.
Спорт у Италији